Сотниковский сельсовет — название нескольких муниципальных образований и административно-территориальных единиц в России:
 Сотниковский сельсовет — в Канском районе Красноярского края
 Сотниковский сельсовет — в Краснинском районе Липецкой области
 Сотниковский сельсовет — упразднённый сельсовет в Фатежском районе Курской области
 Сотниковский сельсовет, с 2004 село Сотниковское — в Благодарненском районе Ставропольского края, упразднён в 2020 году